Залещики — название населённых пунктов на Украине:

 Залещики — город в Тернопольской области, административный центр Залещицкого района.
 Залещики — село в Бучачском районе Тернопольской области.